Peridermium är ett släkte av svampar. Peridermium ingår i familjen Cronartiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Peridermium